Ženski svetovni rekord v skoku ob palici. Prvi uradno priznani rekord je leta 1992 postavila Sun Kaijun s preskočeno višino 4,05 m, aktualni rekord pa je 28. avgusta 2009 postavila Jelena Isinbajeva s preskočeno višino 5,06 m. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 55 rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Palica
Skok s palico